Osoby o tym nazwisku:
 Augustyn Dolatkowski – polski lekarz wojskowy
 Zdzisław Dolatkowski – polski nauczyciel, działacz społeczny i polityczny